Elberta ist der Name mehrerer Orte:

in den Vereinigten Staaten
 Elberta (Alabama), im Baldwin County
 Elberta (Calhoun County, Arkansas) – nicht mehr existent
 Elberta (Searcy County, Arkansas)
 Elberta (Yell County, Arkansas)
 Elberta (Georgia), im Houston County
 Elberta (Michigan), im Benzie County
 Elberta (Missouri), im Reynolds County
 Elberta (New York), im Niagara County
 Elberta (North Carolina), im Moore County
 Elberta (Pennsylvania), im Blair County
 Elberta (Texas), im Smith County

 Elberta Beach (Ohio)

in Südafrika
 Elberta (Südafrika)